Brighton Rock est une chanson du groupe Queen
 Brighton Rock est un film britannique de Rowan Joffé sorti en 2011
 Brighton Rock est le titre original du film Le Gang des tueurs, film britannique de John Boulting sorti en 1947